Санди Крик има више значења:
 Санди Крик (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Санди Крик (Северна Каролина), град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Санди Крик (река),